Грегер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грегер, Майкл (род. 1972) — американский врач, автор и профессиональный оратор по вопросам общественного здравоохранения.
 Грегер, Макс (1926—2015) — немецкий саксофонист и дирижёр, руководитель джаз-оркестра.